Margiotta ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Margiotta (* 1957), italienischer Schauspieler und Komiker
 Francesco Margiotta (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Massimo Margiotta (* 1977), italienisch-venezolanischer Fußballspieler
 Salvatore Margiotta (* 1964), italienischer Politiker
 Umberto Margiotta (1947–2019), italienischer Pädagoge
 Vincenzo Margiotta (1917–1996), italienischer Fußballspieler und -trainer